Михаил Алексеевич Ливенцов (1825—1896) — российский  военный и государственный деятель. Генерал-лейтенант, Военный губернатор  и  командующий войсками  Акмолинской области. Член ЗСОИРГО (1883)

Биография 
Сын генерал-майора Алексея Михайловича Ливенцова родился  года.

В военную службу вступил юнкером 14 июня 1839 года. Служил на Кавказе и принимал участие в военных действиях против горцев. 30 сентября 1848 года произведён в прапорщики.

С началом Восточной войны Ливенцов в рядах Грузинского гренадерского полка сражался с турками на Кавказе и 2 ноября 1853 года был произведён в подпоручики и в начале 1854 года награждён орденом Св. Анны 4-й степени. За отличие в сражении 24 июля 1854 года при Курюк-Дара Ливенцов 28 декабря 1854 года награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 9577 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова). В донесении об отличии было сказано:

По окончании Крымской войны Ливенцов продолжал службу в Грузинском гренадерском полку и неоднократно бывал в походах против горцев. 3 сентября 1857 года он был произведён в поручики и 11 сентября 1861 года в штабс-капитаны. С 22 февраля 1862 года состоял в распоряжении командующего войсками Терской области, с 8 октября 1863 года находился в отставке.

Вернувшись на службу 12 апреля 1867 года, был назначен адъютантом при начальнике Главного управления иррегулярных войск; но на этой должности находился до 12 сентября того же года, а затем до 1 мая 1872 года исполнял дела делопроизводителя канцелярии временного комитета для пересмотра казачьих законоположений и в течение последующих двух с половиной лет был столоначальником Главного управления казачьих войск. За это время он получил чины капитана (20 марта 1868 года), майора (17 апреля 1870 года) и подполковника (16 апреля 1872 года).

26 декабря 1874 года он был назначен в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора и в этом качестве в 1875—1876 годах принял участие в войне против Кокандского ханства; 22 августа 1875 года за отличие был произведён в полковники.

1 июля 1876 года Ливенцов вновь оказался в Санкт-Петербурге, поскольку был назначен членом Комитета иррегулярных войск по пересмотру казачьих законоположений от Семиреченского казачьего войска.

4 февраля 1883 года он был зачислен по армейской пехоте и назначен Акмолинским губернатором и 30 августа 1885 года получил чин генерал-майора.

В сентябре 1890 года вышел в отставку с производством в генерал-лейтенанты. 

Скончался в Санкт-Петербурге  года; похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени (1854 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1854 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1868 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1878 год, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1879 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1881 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1888 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1890 год)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. II: Л—Я. — , 2009
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. — Тифлис, 1901 на сайте Руниверс
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1890 года. — , 1890

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Крымской войны
Участники Среднеазиатских походов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Семиреченские казаки
Губернаторы Акмолинской области
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества